Categoria do Video Music Brasil, premiação da MTV Brasil, para reconhecer produções de música popular brasileira.

Lista dos vencedores do prêmio 

MPB